Левченко Андрій Сергійович
 Левченко Андрій Іванович
 Левченко Андрій Якимович

Див. також 
 Левченко